Ce article constitue la liste des personnages Beyblade : Métal Fusion (saison 1 de la saga Beyblade).

Personnages

Gingka Hagane 

 Toupie : Storm Pegasus 105RF
 Type : Attaque
 Coups spéciaux :
 Explosion Stellaire
 Pluie d'Étoile Filante
 Tornade Ailée
 Tempête Engloutissante
 Coup de la Galaxie Nova
 Ultime Bataille : Il va gagner en finale contre Ryuga.
Gingka est un blader très amical qui ne peut vivre sans le soutien très précieux de ses amis. Il adore manger des hamburgers.
Il est le rival amical de Kyoya mais le rival n°1 de Ryuga de la Nébuleuse Noire. Cependant, il apprécie Yu, bien qu'il fasse partie de la Nébuleuse Noire.

Dans Beyblade Metal Masters : Gingka participera au Championnat du Monde aux côtés de Tsubasa, Masamune, Yu et Madoka. Il sera le capitaine de l'équipe du Japon, la Gangan Galaxy.

Dans Beyblade Metal Fury : Gingka fera partie des 10 bladers légendaires choisis par le fragment d'étoile. Il partira à la quête des autres bladers légendaires pour les rallier à sa cause contre Némésis.

Kenta Yumiya 

 Toupie : Flame Sagittario C145S
 Type : Endurance
 Coups spéciaux :
 Les Griffes en Feu de Sagittario
 Attaque Griffes en Piquées
 Ultime Bataille : Il va perdre en quart de finale contre Reiji malgré l'aide de Yu qui lui a prêté sa pointe de performance spécialement pour ce duel.

Il n'arrive pas à croire que Yu fait partie de la Nébuleuse Noire, il veut quand même être son ami.

Dans Beyblade Metal Masters : Kenta participe au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, et finit à la sixième place juste derrière Yu et Benkei. Il ne participera pas au Championnat du Monde et restera dans sa ville natale au Japon mais cela ne l'empêchera pas de supporter Gingka et la Gangan Galaxy pendant toute la compétition.

Dans Beyblade Metal Fury : Kenta ne sera pas un blader légendaire mais malgré cela il aura la volonté de se surpasser en suivant Ryuga pour pouvoir suivre le même entraînement que lui et le convaincre de rejoindre Gingka contre Némésis. Par la suite, ils deviendront compagnons de route. À sa mort, Ryuga lui léguera son fragment d'étoile, ce qui fera de Kenta un nouveau blader légendaire.

Kyoya Tategami 

 Toupie : Rock Leone 145WB
 Type : Défense
 Coups spéciaux :
 Rugissement Tempétueux du Lion
 Véritable rugissement tempêtueux du Lion
 Fureur Assaillante du Lion
 Danse Endiablée des Crocs du Vent
 Explosion Dévastatrice du Lion
 Véritable explosion Dévastatrice du Lion
 Souffle Explosif du Lion en Furie
 Frappe du vent inversé du Lion
 Ultime Bataille : Il va perdre en demi-finale contre Ryuga.

Kyoya est le rival amical de Gingka. Probablement le deuxième blader le plus fort de la série. Il est l’antithèse de Gingka : il est de nature très sérieux, sauvage, déterminé à tout pour gagner et assez antisocial et solitaire. Il prend très sérieusement les matchs de Beyblade et combat avec toute ses forces, sans pitié, il proclame toujours vouloir éliminer ou détruire ses adversaires, il a le comportement qui représente parfaitement son modèle animal : le lion.

Son style d’entrainement repose sur la force propre à lui même : il renforce ses capacités tout seul avec son propre pouvoir en contraste avec Gingka qui insiste sur la notion d’amitié et d’entraide pour progresser dans le Beyblade, Kyoya prend régulièrement ses distances avec le monde et choisit souvent des terres abandonnées ou habitées d’animaux féroces comme terrain d’entraînement. Il nie tout relation amical même avec Benkei son meilleur ami et admirateur loyale ainsi que son équipe.

Bien que ce ne soit pas vraiment le cas dans la Saison 1 où il est souvent optimiste, sympathique et assez amical et respectueux, à partir de la Saison 2, son caractère antipathique s’amplifie à un point où il n’a aucun intérêt pour ses proches et où il apparaît comme une nuisance pour les autres personnages. Seul Gingka tolère son attitude et arrive à déceler une volonté de bien faire derrière tout ce comportement méprisable.

Kyoya a tout de même des qualités : il prend très au sérieux le Beyblade, se montre assez attentionné envers sa toupie et peut choisir d’être un allié quand il le faut. La Saison 1 lui donne des valeurs comme le respect de ses ennemis et amis notamment Benkei, même si il peut l’agacer. Son but est de vaincre Gingka par tous les moyens, il considère Gingka comme le seul blader digne de le combattre et prend toujours un plaisir à l’affronter dans l’espoir que sa victoire en soit plus satisfaisante, il peut se montrer choqué lorsque Gingka éprouve des difficultés face à un adversaire techniquement plus faible et au contraire ne pas être surpris de voir Gingka gagner un duel même après un combat acharné déclarant qu’un combat avec Gingka a son issu décidé dès le départ.
Son meilleur ami est Benkei.

Dans Beyblade Metal Masters : Kyoya participera au Championnat du Monde mais pas dans l'équipe du Japon car il veut se battre contre Gingka et non avec Gingka. Il intégrera alors l'équipe africaine Wild Fang, en tant que capitaine, aux côtés de Neil, Damoure et Benkei.

Dans Beyblade Metal Fury : Kyoya fera partie des 10 bladers légendaires choisis par le fragment d'étoile.

Benkei Hanawa 
 Toupie : Dark Bull H145SD
 Type : Équilibre
 Coups spéciaux :
 Attaque Suprême du Taureau
 Attaque de la Corne Rouge
 Force de Frappe Maximale
 Ultime Bataille : Il va perdre en quart de finale contre Kyoya.

Il est le meilleur ami de Kyoya et aide Kenta à devenir plus fort grâce à un entraînement spécifique.

Dans Beyblade Metal Masters : Benkei participera au Championnat du Monde, mais pas dans l'équipe du Japon car il veut faire équipe avec son ami Kyoya. Il intégrera alors l'équipe africaine Wild Fang, en tant que remplaçant, aux côtés de Kyoya, Neil et Damoure.

Dans Beyblade Metal Fury : Benkei aidera Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires.

Madoka Amano 
Madoka est une mécanicienne de toupies qui est la première à avoir réparé la toupie de Gingka. Elle préfère réparer les toupies que de jouer. Elle est aussi une très bonne informaticienne et aide ses amis bladers à en savoir plus sur les toupies qu'ils combattent.

Dans Beyblade Metal Masters : Madoka participera au Championnat du Monde aux côtés de Gingka, Tsubasa, Masamune et Yu. Elle sera la technicienne de l'équipe du Japon, la Gangan Galaxy.

Dans Beyblade Metal Fury : Madoka aidera Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires. Elle aime Gingka.

Hikaru Hazama 
 Toupie : Storm Aquario 100HF/S
 Type : Attaque
 Coup spécial :
 Multi-Attaque d'Aquario
 Ultime Bataille : Elle va perdre en  de finale contre Ryuga.

Elle veut devenir la meilleure blader du monde afin de réaliser le rêve de sa mère.

Dans Beyblade Metal Masters : Hikaru arrêtera sa carrière de blader et deviendra la secrétaire et conseillère de Ryo, le président de l'AMBB.

Dans Beyblade Metal Fury : Hikaru sera toujours la secrétaire et conseillère de Ryo et l'aidera à trouver des renseignements sur les bladers légendaires.

Hyoma 
 Toupie : Rock Aries ED145B
 Type : Équilibre
 Coups spéciaux :
 Assaut de la Tempête de Vent
 Assaut des Cornes du Bélier
 Assaut du Vent de Tempête 
 Axe de Rotation Éternel d’Aries
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Reiji.

Il vit dans le village de Koma et est le meilleur ami d'enfance de Gingka.

Dans Beyblade Metal Masters : Hyoma retournera vivre dans son village de Koma et aidera Gingka à trouver sa nouvelle toupie Galaxy Pegasus, ainsi que l'AMBB à retrouver Ryuga.

Dans Beyblade Metal Fury : Hyoma restera à Koma.

Tsubasa Otori 
 Toupie : Earth Eagle 145WD
 Type : Défense
 Coups Spéciaux :
 Frappe des ailes d'acier
 Coup de griffes acérées
 Attaque en Piqué
 Riposte inévitable
 Courant d'air Cinglant
Tornade de lumière destructrice
 Attaque fulgurante
 Ultime Bataille : Il va perdre en quart de finale contre Ryuga.

Tsubasa est un agent secret de l’AMBB, il devient à la suite de l’Ultime Bataille, un des amis les plus proches de Gingka. Il a dans un premier temps fait partie de la Nébuleuse Noire dans l’espoir de vendre ses talents et est présenté comme un antagoniste au cours de la saison 1 mais ce n’est qu’une facette, il a en réalité était envoyé en mission de renseignement au sujet de la toupie Lightning L-Drago. Après qu’il soit démasqué, il rejoint le groupe d’amis de Gingka ( bien qu’ils les considèrent plus comme des alliés que des vrais amis ) après avoir découvert la force des liens qui unis Gingka avec ses amis. Lors de l’Ultime Bataille, il tentera de dissuader Kyoya d’affronter Ryuga avant de se voir échanger son rôle avec lui à la suite d’un changement inattendu, il livrera un combat remarquable envers Ryuga mais verra son âme et la puissance de sa toupie se faire absorber par la force obscur. Il sera sauvé par Gingka lors de la finale de l’Ultime Bataille après la destruction du pouvoir des ténèbres.

Dans Beyblade Metal Masters : Tsubasa participera au Championnat du Monde aux côtés de Gingka, Masamune, Yu et Madoka. Il sera le troisième membre de l'équipe du Japon, la Gangan Galaxy.

Dans Beyblade Metal Fury : Tsubasa travaillera de nouveau pour l'AMBB et aidera Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires.

Ryo Hagane (Phoenix) 
 Toupie : Burn Fireblaze 135MS
 Type : Endurance
 Coup spécial :
 Coup du Brasier infernal
 Ultime Bataille : Il ne participe pas à l'Ultime Bataille.

Phoenix se révélera à Gingka lors du sauvetage de Yu. Il est en réalité le père de Gingka.

Dans Beyblade Metal Masters : Ryo deviendra le président de l'AMBB et il jouera un rôle clef dans l'avenir de son fils Gingka mais aussi pour les autres bladers participants au Championnat du Monde.

Dans Beyblade Metal Fury : Ryo sera toujours le président de l'AMBB et aidera Gingka dans sa quête en lui fournissant des renseignements sur les bladers légendaires.

Sora Akatsuki 
 Toupie : Cyber Pegasus 100HF
 Type : Attaque
 Coups spéciaux :
 Attaque Avalanche
 Vitesse Électrique
 Ultime Bataille : Il ne participe pas à l'Ultime Bataille.

Il est ami avec Kenta.

Dans Beyblade Metal Masters : Sora participe au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, et finit à la septième place juste derrière Benkei et Kenta.

Teru Saotome 
 Toupie : Earth Virgo GB145BS
 Type : Endurance 
 Coups spéciaux :
 Pirouette
 Grand jeté
 Entrechat Quatre
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Ryutaro.

C'est un ancien danseur professionnel qui a dû mettre un terme à sa carrière à cause d'un accident. C'est en regardant Gingka combattre qu'il a eu envie de devenir blader.

Dans Beyblade Metal Masters : Teru participe au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, et finit à la neuvième place juste derrière Sora et Ryutaro.

Busujima 
 Toupie : Rock Scorpio T125JB
 Type : Défense
 Ultime Bataille : Il ne participe pas à l'Ultime Bataille.

Blader DJ 
Le blader DJ s'occupe de commenter et d'animer tous les matchs de beyblade au Japon.

Nébuleuse Noire

Doji 
 Toupie : Dark Wolf DF145FS
 Type : Équilibre
 Coups spéciaux :
 Morsure destructrice des Ténèbres
 Hurlement féroce de Dark Wolf
 Ultime Bataille : Il ne participe pas à l'Ultime Bataille.

Doji est le chef de l'Organisation de la Nébuleuse Noire, ainsi que responsable du tournoi de l'Ultime Bataille. Son but est de réunir les bladers les plus talentueux, pour qu’ils gagnent en puissance et affrontent finalement Ryuga, afin que ce dernier absorbe leur énergie et qu’ils dominent tous deux le monde. Cependant, Ryuga finit par trahir Doji après qu’il a perdu face à Ryo, le père de Gingka, et absorbe sa propre énergie. Térrassé,  Doji est écarté de la Nébuleuse Noire et ses ambitions sont réduites à néant.

Ryuga 

 Toupie : Lightning L-Drago 100HF
 Type : Attaque
 Coups spéciaux :
 Morsure fulgurante de l'Empereur Dragon
 Destruction foudroyante de l'Empereur Dragon.
 Ultime Bataille : Il va perdre en finale contre Gingka.

Ryuga est un blader extrêmement puissant qui utilise la toupie interdite. Il est allé la voler, avec l'aide de Doji, dans le village de Koma alors qu'elle était enfermée en haut de la montagne Hagane. Il est le rival n°1 de Gingka et maîtrise sa toupie d'une main de maître.

Yu Tendo 

 Toupie : Flame Libra T125ES
 Type : Endurance
 Coups spéciaux : 
 Vague Sonique
 Destruction Sonique
 Bouclier Sonique
 Jugement/Explosion Infernal
 Explosion Super Sonique
 Jugement Infernal Final
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Gingka.

Yu est un garçon énergique qui fait partie de la Nébuleuse Noire, cependant, il va se rendre compte grâce à Gingka que l'amitié est plus importante que tout. Et que si Gingka est fort, c'est parce qu'il a le soutien de ses amis. Kenta et Yu vont devenir de bons amis.

Dans Beyblade Metal Masters : Yu participera au Championnat du Monde aux côtés de Gingka, Tsubasa, Masamune et Madoka. Il sera le remplaçant de l'équipe du Japon, la Gangan Galaxy.

Dans Beyblade Metal Fury : Yu aidera Gingka et ses amis à trouver le dernier blader légendaire.

Reiji Mizuchi 
 Toupie : Poison Serpent SW145SD
 Type : Équilibre
 Coup spécial :
 Attaque du Venin.
 Ultime Bataille : Il va perdre en demi-finale contre Gingka.

C'est un personnage mystérieux du côté de la Nébuleuse Noire et est le seul blader, avec Ryuga, à utiliser un coup spécial obscur. Il sera un adversaire coriace mais Gingka réussira à le vaincre. Il n’apparaîtra plus après l'Ultime Bataille.

Ryutaro Fukami 
 Toupie : Thermal Pisces T125ES
 Type : Endurance
 Coups spéciaux :
 La Distorsion
 Attaque Déformatrice
 Ultime Bataille : Il va perdre en quart de finale contre Gingka.

Ryutaro est un voyant et un magicien qui peut lire l'avenir.

Dans Beyblade Metal Masters : Ryutaro participe au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, mais finit à la huitième place juste derrière Kenta et Sora.

Tobio Oike (Cap'taine Capri) 
 Toupie : Storm Capricorn M145Q
 Type : Attaque 
 Coups spéciaux :
 Tir du Sniper
 Foudroyante Vrille Éclair
 Vrille Tourbillonnante.
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Benkei.

C'est un blader précis qui utilise un compas d'angle pour calculer la trajectoire de sa toupie à son lancement.

Dans Beyblade Metal Masters : Tobio participe au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, et finit à la dixième place juste derrière Ryutaro et Teru.

Dans Beyblade Metal Fury : Il participe au tournoi du dôme de la destruction, qui a lieu aux Etats-Unis, avec Tsubasa, Toby, Zeo et les Garcia mais ne parvient pas à se qualifier pour la finale.

Tetsuya Watarigani 
 Toupie : Dark Gasher CH120FS
 Type : Équilibre
 Coups spéciaux :
 Lame des Six Crabes
 Secousse des Six Crabes
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Kenta.

Il est le blader le plus déloyal qui existe et utilise des ruses pour distraire ses adversaires afin de les battre.

Dan & Reiki Sodo 
 Toupie : Evil Gemios DF145FS
 Type : Équilibre
 Coups spéciaux :
 Mur de Flamme
 Pointe Glacée
 Coup d’Éclat
 Ultime Bataille : Ils vont perdre en  de finale contre Tsubasa.

La particularité de Dan et Reiki est qu'ils sont frères jumeaux. Ils combattent à deux avec une seule toupie.

Dans Beyblade Metal Masters : Dan et Reiki participent au tournoi de qualification pour intégrer l'équipe japonaise, pour le Championnat du Monde, et finissent respectivement à la onzième et douzième places juste derrière Teru et Tobio.

Kumasuke Kumade 
 Toupie : Rock Orso D125B
 Type : Défense
 Coups spéciaux :
 Taillade Profonde de l'Ours
 Triple Attaque d'Orso
 Attaque des Trois Frères Kumade
 Ultime Bataille : Il va perdre en  de finale contre Kyoya.

Kumasuke est l'aîné des trois frères Kumade. Ils utilisent chacun une toupie Orso.

Notes et références 

Liste de personnages de manga